Les Meseridae sont une famille de chromistes de l'embranchement des Ciliophora, de la classe des Oligotrichea et de l’ordre des Halteriida.

Étymologie 
Le nom de la famille vient du genre type Meseres, dérivé du grec μεσερ / meser, « situé au milieu ».

Description 

Selon Sabine Agatha (2004) :

Liens externes 

 
 
 
 
 Image
 Meseres corlissi (fig. a) et autres cilés : voir en ligne in Fenton Cotterill et al. : lire en ligne

Notes et références 

Ciliophora
Oligotrichea
Famille de ciliés (nom scientifique)
Famille de protistes (nom scientifique)